Talk of the Town – singolo dei The Pretenders del 1980
 Talk of the Town – singolo di Jack Johnson del 2006
 Talk of the Town – singolo degli Ayreon del 2020